Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1975/76 стал бельгийский «Андерлехт», обыгравший в финале «Вест Хэм Юнайтед». «Андерлехт» ещё дважды подряд выходил в финал, завоевав во втором из них ещё один кубок.

1/16 Финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1975-76 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1975 году
Футбол в Европе в 1976 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА